Кримінальний кодекс Франції (значення):

Термін «Кримінальний кодекс Франції» може мати такі значення:
  — перший французький кримінальний кодекс, що діяв у 1791—1795 рр.
  — кримінальний кодекс, що діяв у 1795—1810 рр.
  — кримінальний кодекс, прийнятий в часи Наполеона Бонапарта, діяв до реформи кримінального права Франції у 1992—1994 рр.
  — кримінальний кодекс, прийнятий 22 липня 1992 року, діє (є чинним) з 1 березня 1994 року і дотепер.
Ф